Bongert ist:

 ein Ortsteil der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis, siehe Wersch
 ein regionaler Name für eine Streuobstwiese

Bongert ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Bongert (* 1953), norddeutscher Kirchenmusiker, Organist, Chorleiter und Dirigent